Diese Liste zeigt die Ergebnisse des Wettbewerbs im Skispringen der Männer auf der Normalschanze im Rahmen der Nordischen Skiweltmeisterschaften 1958 in Lahti, der am 9. März 1958 ausgetragen wurde.

Normalschanze 

Datum: Sonntag, 9. März 1958

Teilnehmer: 62 genannt; 61 gestartet; 61 gewertet;

Quellen 
 FIS 9.3.1958., Erikosmäenlasku - Special Jumping, Offizielle Rangliste
 
 Weltmeisterschaften: 9. März 1958 – Lahti (FIN), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 158. ISBN 3-89784-099-5

Skispringen Manner
Manner 1958
Skispringen (Finnland)